The Pest – cortometraggio muto del 1917 diretto da Sidney Drew
 The Pest – cortometraggio muto del 1917 diretto da Arvid E. Gillstrom
 The Pest – film muto del 1919 diretto da Christy Cabanne
 The Pest – cortometraggio muto del 1922 diretto da Jess Robbins
 The Pest – film del 1997 diretto da Paul Miller